Macropodus är ett släkte av fiskar. Macropodus ingår i familjen Osphronemidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Macropodus